831 км, 831-й киломе́тр — топоним.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 831 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 297845
 831 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Харьковская область). Код 430321